Fort Rouge est un nom donné, souvent de manière non officielle, à différentes forteresses ou citadelles :

Le Fort Rouge fait partie des remparts de la ville de Tournai

Le Fort Rouge de Winnipeg
 Fort Rouge est aussi une circonscription électorale provinciale du Manitoba.

Le Fort Rouge de Calais

Le Fort Rouge de Delhi, construit par l'empereur moghol, Shâh Jahân.
 Le Fort Rouge d'Agra

Le Fort Rouge de Lhassa est le nom primitif de ce qui est devenu le Palais du Potala.